Tenzin Dalai Khan oder auch Dalai Chan () war ein Fürst der westmongolischen Khoshuud, eines Unterstammes der Oiraten. Er war Sohn und Nachfolger von Dayan Otschir Khan und regierte als dritter Khoshuud-Khan in Tibet von 1668 bis 1701. Sein Nachfolger war sein Sohn Tendzin Wangchug Khan.

Siehe auch 
 Lhabsang Khan

Khan
Mann
Geboren im 17. Jahrhundert
Gestorben im 18. Jahrhundert
Geschichte (Tibet)